Натуральне число 1972
 1972 рік до нашої ери
 1972 рік нашої ери